Stazione di Fabrica di Roma (ASTRAL), sulla ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo
 Stazione di Fabrica di Roma (RFI), sulla ferrovia Civitavecchia-Orte, sospesa dal 1994